Babine peut référer à :

 Babine, synonyme de lèvre.

Ethnologie
 Les Babines, un peuple amérindien de Colombie-Britannique.
 Le babine : leur langue.

Toponyme
 Le lac Babine, un lac situé en Colombie-Britannique au Canada.
 La rivière Babine, une rivière, affluent de la Skeena, en Colombie-Britannique au Canada.

Œuvres

Cinéma

 Babine (2008), un film québécois écrit par Fred Pellerin et réalisé par Luc Picard.

Homonymie d'hydronyme